Стояново — деревня в городском округе Черноголовка Московской области России.

Население

География 
Деревня Стояново расположена на северо-востоке Московской области, в северо-восточной части городского округа Черноголовка, у границы с Ногинским районом, примерно в 47 км к северо-востоку от Московской кольцевой автодороги и 8 км к северу от центра города Черноголовки, по левому берегу реки Дубенки бассейна Клязьмы.

В 6,5 км севернее деревни проходит Фряновское шоссе , в 11,5 км к юго-западу — Щёлковское шоссе  и Московское малое кольцо , в 11 км к северо-востоку — Московское большое кольцо . Ближайшие населённые пункты — село Стромынь, деревни Беседы, Ботово.

В деревне одна улица — Майский проезд, приписано садоводческое товарищество (СНТ).

История 
В середине XIX века сельцо Стояново относилось ко 2-му стану Богородского уезда Московской губернии и принадлежало штабс-капитану Александру Дмитриевичу Кошелеву. В сельце был 21 двор, крестьян 98 душ мужского пола и 97 душ женского.

В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческое сельцо 2-го стана Богородского уезда Московской губернии по левую сторону Стромынского тракта (из Москвы в Киржач), в 29 верстах от уездного города и становой квартиры, при реке Дубенке, с 25 дворами и 179 жителями (90 мужчин, 89 женщин).

По данным на 1869 год — сельцо Аксёновской волости 3-го стана Богородского уезда с 38 дворами, 42 деревянными домами, хлебным магазином, бумаготкацким заведением и 145 жителями (67 мужчин, 78 женщин), из которых 6 грамотных. Имелось 23 лошади, 39 единиц рогатого и 15 единиц мелкого скота.

В 1913 году — 35 дворов, шёлковая фабрика М. С. Баруздина.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Стояновского сельсовета Аксёновской волости Богородского уезда в 9 км от Фряновского шоссе и 27 км от станции Богородск Нижегородской железной дороги, проживало 194 жителя (95 мужчин, 99 женщин), насчитывалось 44 хозяйства (43 крестьянских), имелась амбулатория.

С 1929 года — населённый пункт Московской области в составе:

 Беседовского сельсовета Щёлковского района (1929—1935),
 Беседовского сельсовета Ногинского района (1935—1939),
 Ивановского сельсовета Ногинского района (1939—1940),
 Макаровского сельсовета Ногинского района (1940—1954),
 Черноголовского сельсовета Ногинского района (1954—1963, 1965—1975),
 Черноголовского сельсовета Орехово-Зуевского укрупнённого сельского района (1963—1965),
 посёлка Черноголовка Ногинского района (административное подчинение, 1975—2005),
 городского округа Черноголовка (2005 — н. в.).

Примечания

Литература

Ссылки 
 



Населённые пункты городского округа Черноголовка